Jukka-Pekka Laamanen, finski hokejist, * 4. oktober 1976, Savonlinna, Finska.

Laamanen je vso svojo kariero igral v finski ligi za klube SaPKo Savonlinna, JYP Jyväskylä, Diskos Jyväskylä, Hermes Kokkola, Jukurit Mikkeli, Ilves Tampere, Ässät Pori, HPK Hämeenlinna in Kärpät Oulu. V svoji karieri je osvojil tri naslove finskega državnega prvaka, v sezoni 2005/06 s klubom HPK Hämeenlinna ter v sezonah 2006/07 in 2007/08 s klubom Kärpät Oulu. V svoji karieri je skupno v finski ligi odigral 644 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 112 golov in 200 podaj, ter 74 tekem končnice, na katerih je doseel devet golov in osemindvajset podaj.	

Za finsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2007, kjer je bil z reprezentanco dobitnik srebrne medalje, sam pa je dosegel eno podajo na štirih tekmah.

Pregled kariere

|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 23
| 6
| 17
| 23
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska 2. liga
| 94/95
|
| 40
| 8
| 11
| 19
| +4
| 28
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +4
| 12
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 9
| 2
| 10
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 95/96
|
| 36
| 1
| 1
| 2
| -3
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska ml. liga
| 95/96
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -8
| 4
|-
| Diskos Jyväskylä
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska 2. liga
| 96/97
|
| 43
| 5
| 31
| 36
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska 2. liga
| 97/98
|
| 34
| 6
| 15
| 21
| +11
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaPKo Savonlinna
| Finska 2. liga
| 98/99
|
| 46
| 6
| 26
| 32
| -5
| 82
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hermes Kokkola
| Finska 2. liga
| 99/00
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| -1
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Jukurit Mikkeli
| Finska 2. liga
| 00/01
|
| 31
| 5
| 20
| 25
| +20
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 00/01
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 01/02
|
| 53
| 8
| 21
| 29
| +8
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 02/03
|
| 55
| 7
| 14
| 21
| -11
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 03/04
|
| 56
| 10
| 11
| 21
| +4
| 52
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +1
| 12
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 04/05
|
| 55
| 15
| 21
| 36
| +20
| 88
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| 0
| 8
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 05/06
|
| 55
| 13
| 19
| 32
| +11
| 86
|
| 12
| 5
| 3
| 8
| +3
| 12
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 06/07
|
| 55
| 10
| 26
| 36
| +15
| 96
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| 0
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 07/08
|
| 52
| 10
| 20
| 30
| +26
| 62
|
| 15
| 1
| 7
| 8
| +4
| 10
|-
| Kärpät Oulu
| Evropski pokal
| 07/08
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 08/09
|
| 52
| 9
| 15
| 24
| -6
| 80
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 09/10
|
| 58
| 12
| 19
| 31
|
| 84
|
| 17
| 1
| 7
| 8
|
| 18
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 10/11
|
| 53
| 10
| 16
| 26
|
| 32
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HPK Hämeenlinna
| Finska liga
| 11/12
|
| 57
| 7
| 16
| 23
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 999
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" | 343
| bgcolor="#7FFF00" | 494
| bgcolor="#7FFF00" | +96
| bgcolor="#7FFF00" | 1163
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti SaPKo Savonlinna
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Diskos Jyväskylä
Hokejisti Hermes Kokkola
Hokejisti Jukurit Mikkeli
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti Kärpät Oulu